Tętnica wątrobowa wspólna (odgałęzienie pnia trzewnego)
Tętnica wątrobowa właściwa (odgałęzienie tętnicy wątrobowej wspólnej)

en:Hepatic artery